Wolcott House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wolcott House (Indiana), ID-Nr. 75000040
 Wolcott House (Kansas), ID-Nr. 01000448
 Wolcott House (Ohio), ID-Nr. 88000468